Пранас Кончюс (подпольный псевдоним «Адомас»; ; 18 ноября 1911,  — 15 июля 1965, ) — литовский «лесной брат» и коллаборационист, участник Холокоста в Литве.

Биография 
Родился 18 ноября 1911 года. Сын Пранцишкуса Кончюса. С мая 1934 года по октябрь 1935 года служил в Литовской армии, в 7-м полку имени князя жямайтов Бутиге́йдиса, унтер-офицер. После вторжения Германии на территорию СССР примкнул к  оккупантам, поддержав Июньское восстание, и позже стал сотрудником литовской вспомогательной полиции в г. Салантай. По данным КГБ Литвы, в июле 1941 года он участвовал в расстреле около 100 мужчин-евреев в Салантае и 11 евреев в поместье Шалинас, а также в двух расстрелах в лесу Шатейкю (70 еврейских женщин из Салантая, которых он сопровождал к месту казни, и 150 еврейских женщин и детей). Дело № 47462/3 заведено 17 декабря 1963 года и хранится в Особом архиве Литвы.

Осенью 1944 года Пранас Кончюс примкнул к «лесным братьям», называвшим себя тогда Литовской армией свободы, и получил подпольный псевдоним «Адомас». Член штаба дружины «Кардас» () Жемайтийского округа Союза борцов за освобождение Литвы. 30 октября 1952 года в деревне Смельте Салантского района попал в засаду вместе с командиром дружины Казисом Контримасом: Контримас погиб, а Кончюс прорвался и скрылся. После гибели командира штаба скрывался в окрестностях Салантай и Кретинги, а также в районе Прекуле (Латвия), подрабатывая в леспромхозе. С 1956 года тайно проживал у Пранаса Друнгиласа в деревне Дидейи-Жалимай.

По официальным данным, 15 июля 1965 года Кончюс вступил в перестрелку с сотрудниками госбезопасности и милиционерами Кретинги, окружившими усадьбу. Детали гибели противоречат разным источникам: по одним данным, он был застрелен милицией, по другим — застрелился сам последним патроном. После распада СССР ему были установлены памятники в Кретинге (1992 год) и Грюшлауке (1999), а в 2003 году в усадьбе Брониславаса Друнгилайтиса-Жучиенеса был установлен памятный крест. В 2014 году был установлен памятник по инициативе начальника штаба ВС Литвы Арвидаса Поцюса.

11 февраля 2000 года указом президента Литвы Валдаса Адамкуса Пранас Кончюс был посмертно награждён орденом Креста Витиса в звании офицера (IV степень) как доброволец-участник вооружённого сопротивления. В 2001 году Прокуратура Литвы выяснила, что Кончюс не только не имел статуса добровольца — участника антисоветского сопротивления, необходимого для награждения, но и участвовал в геноциде евреев. Только в сентябре 2015 года указом президента Литвы Дали Грибаускайте Кончюса лишили награды за доказанное документально участие в Холокосте, а директор Центра изучения геноцида и сопротивления населения Литвы Тересе-Бируте Бураускайте заявила, что Кончюс оказался человеком, вообще не заслуживавшим этой награды. После этого еврейская община Литвы потребовала проверить наличие имён «лесных братьев», отмеченных государственными наградами, в списке потенциальных преступников Холокоста, составленным Центром изучения геноцида и сопротивления населения Литвы, но получила отказ на основании того, что уголовное дело против скончавшихся завести невозможно.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Končius Pranas
 Šaulių sąjungos vadas lankėsi Marijampolės apskrityje

Лесные братья (Литва)
Литовские коллаборационисты
Персоналии:Холокост в Литве
Убитые при задержании
Лишённые государственных наград Литвы
Умершие от огнестрельного оружия